Glenrothes peut désigner :

 Glenrothes (circonscription électorale britannique)
 Glenrothes (distillerie)
 Glenrothes (ville)